Евге́ний Никола́ев
 Николаев, Евгений Адрианович (1920—2002) — советский снайпер Великой Отечественной войны, журналист, писатель.
 Николаев, Евгений Александрович (род. 1960) — советский и российский футбольный тренер.
 Николаев, Евгений Анатольевич (род. 1965) — украинский волейбольный тренер. Главный тренер «Химика».
 Николаев, Евгений Васильевич (1927—2002) — художник, скульптор-анималист, камнерез, член Союза художников СССР.
 Николаев, Евгений Викторович (1934—1967) — советский историк русского искусства, химик и экскурсовод.
 Николаев, Евгений Владиславович (род. 1986) — казахстанский и белорусский хоккеист.
 Николаев, Евгений Дмитриевич (1923—1990) — Герой Советского Союза (1944), полковник-инженер (1975).
 Николаев, Евгений Иванович (род. 1932) — советский военный инженер-строитель, Герой Социалистического Труда (1966).
 Николаев, Евгений Николаевич (род. 1947) — советский и российский учёный-физик, специалист в области масс-спектрометрии, член-корреспондент РАН (2016).
 Николаев, Евгений Семёнович (1926 — ?) — советский рабочий-авиастроитель, Герой Социалистического Труда (1971).